James Stephen ist der Name folgender Personen:

* James Stephen (Politiker, 1758) (1758–1832), britischer Jurist und Politiker
 James Stephen (Beamter) (1789–1859), britischer Beamter und Historiker
 James Stephen (Politiker, 1822) (1822–1881), australischer Jurist und Politiker 
 James Fitzjames Stephen (1829–1894), britischer Jurist und Richter 
 James Kenneth Stephen (1859–1892), britischer Dichter 

Siehe auch:
 James Stephens